Le Prix Guy Deloison est une course hippique de trot attelé se déroulant au mois de novembre sur l'hippodrome de Vincennes (en août avant 2022).

C'est une course de Groupe  réservée aux chevaux de , hongres exclus, ayant gagné au moins  (conditions en 2022).

Elle se court sur la distance de  (grande piste), départ volté. En 2022, l'allocation est de , dont  pour le vainqueur.

Avant 2022, la course était réservée aux pouliches. Son pendant chez les poulains était le Prix Pierre Plazen se déroulant le même jour. La réorganisation des courses au trot en France en 2022 a fusionné les deux épreuves, le Prix Pierre Plazen étant supprimé.

Créée en 1980, la course honore la mémoire de Guy Deloison, professionnel du trot du milieu du , notamment propriétaire de la jument Sa Bourbonnaise qui remporta le Critérium des 4 ans, celui des 5 ans, le Prix du Président de la République et le Prix de Normandie.

Palmarès

Notes et références 
 Pour les conditions de course et les dernières années du palmarès : site du Cheval français : résultats officiels
 Pour les courses plus anciennes : site du Cheval français : rechercher un prix

Guy Deloison
Hippodrome de Vincennes